Bostrom is een achternaam. 

Bekende personen met de achternaam Bostrom of Boström:
Arthur Bostrom, Brits acteur
Ben Bostrom, Amerikaans superbikeracer
Derrick Edwin Bostrom, drummer van de Meat Puppets
Erik Boström, Zweeds beoefenaar van de schietsport
Fredrik Boström, Zweeds muziek- en tekstenschrijver
Kirsi Boström, Fins oriëntatieloper
Marten Boström, Fins oriëntatieloper
Mikael Boström, Fins oriëntatieloper
Nick Bostrom, Zweeds filosoof
Patricia Bostrom, Amerikaans tennisster
Wollmar Boström, Zweeds tennisser